Lansing kan avse:

Platser i USA 
 Lansing, huvudstad i delstaten Michigan
 Lansing, Illinois
 Lansing, Iowa
 Lansing, Kansas

Personer 
 Robert Lansing (1864-1928), amerikansk politiker, utrikesminister 1915-1920